BZL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barisal (Bangladesh)
 bzl – codice ISO 639-3 della lingua boano (Sulawesi)